Синій Камінь () — топонім у Росії:

Населені пункти
 Синій Камінь — селище в Шушенському районі Красноярського краю.
 Синій Камінь — село в Тербунському районі Липецької області.
 Синій Камінь — село в Каменському районі Тульської області.

Інше
 Синій Камінь — річка в Інгушетії, притока Ачалуку.
 Синій Камінь — гора в Челябінській області.

Див. також 
 Синій камінь — ритуальний камінь у Ярославській області.
 Синій камінь — інша назва мідного купоросу.
 Сині камені — національний парк у Болгарії.